Dents molars
 Molar relatiu al mol, unitat de mesura, i a la molaritat.
 El Molar, poble del Priorat